Синтаксис (мовознавство)
 Синтаксис (геологія)
 Синтаксис (програмування) — правила формування конструкцій програм із символів в мовах програмування.
 Синтаксис (семіотика) (синтактика) — сукупність відносин між знаками, а також розділ семіотики, що вивчає ці відносини.